Il singolare del Toray Pan Pacific Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma si è ritirata ufficialmente il 1º novembre 2007.

Dinara Safina ha battuto in finale 6–1, 6–3, Svetlana Kuznecova.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Janković (quarti di finale)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Elena Dement'eva (quarti di finale)
  Dinara Safina (campionessa)

  Svetlana Kuznecova (finale)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Anna Čakvetadze (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2008